Elvira Alfónsez puede referirse a:
Elvira Alfónsez, condesa de Tolosa (c.1080-1157), hija ilegítima de Alfonso VI de León y su amante Jimena Muñoz
Elvira de León, reina de Sicilia (c.1103-1135), hija legítima de Alfonso VI de León y de su cuarta esposa, Isabel.